

Cypr
 Moni – miejscowość w dystrykcie Limassol 
 Kato Moni – miejscowość w dystrykcie Nikozja

Grecja
 Moni Arkadiu – klasztor na Krecie
 Nea Moni – klasztor na wyspie Chios.

Osoby
 Moni Nilsson-Brännström – szwedzka autorka książek dla dzieci i młodzieży